A Casa de Pensão é um conto de James Joyce publicado em 1914 na coleção Dublinenses

Resumo do enredo 
A Sra. Mooney, separada de seu marido, um açougueiro alcoólatra, gerencia uma pensão para homens. Sua filha Polly entretém os hóspedes cantando e flertando com eles. A Sra. Mooney descobre que sua filha está tendo um caso com o Sr. Doran, um homem na casa dos trinta anos, que trabalhava no
escritório de um grande comerciante de vinhos católico. Nas noites de domingo Polly, a filha da Sra. Mooney, iria cantar com vários convidados na pensão. É de notar que ela canta "eu sou uma garota malvada," que Zack Bowen sugere prefigurar seu relacionamento com o Sr. Doran. A Sra. Mooney espera um tempo antes de intervir, o que implica fortemente que ela está, deliberadamente, tentando interceptar o Sr. Doran. Depois de muitos acontecimentos, o clímax da história começa em uma quente manhã de domingo. A Sra. Mooney pretende falar com o Sr. Doran e exigir que ele se casar com Polly ou arriscar a divulgação. A narração, em seguida, se desloca para Doran, do ponto de vista de como ele nervosamente contempla perder seu emprego por conta do caso e lamenta a menina ser de classe baixar e falar vulgaridades. Após a Polly entrar em um estado agitado, aprendemos através das memórias de Doran que ela iniciou o relacionamento. Depois de Doran sair da sala, Polly parece estar satisfeita, sugerindo que ela estava apenas fazendo um drama por causa dele. A história encerra-se com a Sra. Mooney chamada Polly para baixo, de forma a que o Sr. Doran pode falar com ela.

Obras de James Joyce